Palanisoptera sensu Pfau, 1991 = Aeshnomorpha sensu Bechly et al., 2001
 Palanisoptera sensu Lohmann, 1996 = Euaeshnida sensu Bechly, 1996